Louis Philippe d'Orléans, Ludvig Filip, från 1792 kallad Philippe Égalité, hertig av Orléans, född 13 april 1747 på slottet Saint-Cloud, död 6 november 1793 i Paris (avrättad), fransk prins och revolutionspolitiker.

Biografi
Han var son till Ludvig Filip av Bourbon-Orléans och hans första maka, Louise Henriette av Bourbon.

Ludvig Filip var ursprungligen hertig av Montpensier, blev 1752 hertig av Chartres och 1785 hertig av Orléans. Under ungdomsåren förde han ett utsvävande liv och kom redan tidigt på spänd fot med det franska hovet. Särskilt dåligt var förhållandet mellan Marie-Antoinette och Ludvig Filip, som underblåste missnöjet mot kungafamiljen och ständigt tog ställning för Frankrikes oppositionella element. Hans tillbakasatta ställning vid hovet och långvariga uppehåll i London, där han fick sympatier för det brittiska statsskicket, förde honom över till den franska vänstern, och 1789 tog han parti för tredje ståndet genom att i Nationalförsamlingen ge vänstern sitt stöd.

Ludvig Filip tillvann sig stor popularitet bland annat genom att ge allmänheten fritt tillträde till sitt slott, Palais-Royal. 1792 antog han namnet Égalité och valdes samma år till medlem av nationalkonventet. Misstänkt för förbindelser med Charles François Dumouriez fängslades han efter dennes emigration och avrättades.

Ludvig Filip gifte sig i Versailles 1769 med Louise Marie Adelaide av Bourbon (1753–1821). Han var far till bland andra Ludvig Filip I och Adelaide av Bourbon-Orléans.

Referenser

Noter

Externa länkar 

Egalite, Philippe
Huset Bourbon-Orléans
Franska prinsar
Franska hertigar
Personer som blivit avrättade i samband med franska revolutionen
Personer från Saint-Cloud
Födda 1747
Avlidna 1793
Män
Personer som blivit avrättade med giljotin